

Patronymie 
 Diane Stolojan (1957- ) est une actrice française. 
 Theodor Stolojan (1943- ) est un économiste et homme politique roumain.
 Sanda Stolojan (1919-2005), est une écrivaine roumaine.